McGuinty :
 
 Dalton McGuinty (père) (1926-1990), homme politique ontarien
 Dalton McGuinty (fils) (né à Ottawa (Ontario) le ) est un avocat, premier ministre de l'Ontario de 2003 à 2013 et fils du père.
David McGuinty, B.A., LL.B, LL.M. (né le  à Ottawa, Ontario) est un homme politique canadien et le frère du Premier ministre de l'Ontario, Dalton McGuinty.